People mover, automatisch bestuurd voertuig
 Bedmover, hulpmiddel om een ziekenhuisbed te verplaatsen
 Caravanmover, hulpmiddel om een caravan te plaatsen
 Bob Mover, Amerikaans jazz-saxofonist en -zanger
 Mover (Final Fantasy), een type opponent in Final Fantasyspellen